Антимеридианът, наречен още 180-и меридиан, е меридиан, определен като 180° географска дължина.

Това е линията, продължаваща линията на началния (Гринуичкия меридиан) и заедно с него разделя земното кълбо на Източно полукълбо и Западно полукълбо.

Използва се като основа за промяна на датите, тъй като почти по цялата си дължина е разположен в неутралните води на Тихия океан.

Вижте също 
 Географски координати
 Меридиан
 Паралел

Географска дължина